

Cinema 
 Flawless - Senza difetti – film del 1999 di Joel Schumacher
 Un colpo perfetto (Flawless) – film del 2007 di Michael Radford

Musica 
 Flawless – album degli Amon Düül II del 1997
 Flawless – singolo di Beyoncé del 2014
 Flawless Records – etichetta discografica statunitense
 Flawless (Go to the City) – singolo di George Michael del 2004